Franciaország
Montlaur, település Aude megyében
Montlaur, település Aveyron megyében
Montlaur, település Haute-Garonne megyében

Egyéb:
Montlaur, a Carrefour által felvásárolt áruházlánc